Моника Габриэла Мюллер-Сепс (, род. 22 февраля 1986, Цюрих) — швейцарская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2014).

Пятикратная чемпионка Швейцарии (2001, 2002, 2005, 2007, 2012 гг.). Двукратная чемпионка Швейцарии среди девушек до 16 лет (1999 и 2000 гг.).

Победительница трёх командных чемпионатов Швейцарии: 2011 и 2013 гг. в составе „Zürich Reti ASK“, 2016 г. в составе „Schachgesellschaft Zürich“. Также выступала за „Luzern SK“ и „SG Winterthur“.

В составе сборной Швейцарии участница девяти шахматных олимпиад (2002—2018 гг.), шести командных чемпионатов Европы (2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015 гг.), командного чемпионата Европы среди девушек до 18 лет (2001 г.), командных турниров Mitropa Cup (2005, 2010, 2013 гг.).

В 2008 г. выиграла опен-турнир в Туне.

Окончила Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха по специальности нейробиология.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Моники Мюллер-Сепс на шахматных олимпиадах
 Выступления Моники Мюллер-Сепс в личных чемпионатах Европы
 Выступления Моники Мюллер-Сепс в командных чемпионатах Европы
 Выступления Моники Мюллер-Сепс в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления Моники Мюллер-Сепс в Кубках Митропы

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Цюрихе
Шахматные гроссмейстеры